Гуджара́т (; ; ) — штат на западе Индии. Столица — город Гандинагар, крупнейший город — Ахмадабад. Население 60 383 628 человек (десятое место среди штатов; данные 2011 г.).

География 

Гуджарат находится на северо-западе полуострова Индостан, в геологическом плане — на Индостанской плите. Граничит с Пакистаном (на северо-западе), штатами Раджастхан (на северо-востоке), Мадхья-Прадеш (на востоке) и Махараштра (на юге), а также, с союзными территориями Даман и Диу и Дадра и Нагар-Хавели. На западе штат омывается Аравийским морем, длина береговой линии — около 1600 км. Большая часть Гуджарата сосредоточена на полуострове Катхиявар. Главные реки: Нармада, Тапти и Сабармати.

По данным на 2009 год, лишь 7,46 % территории штата покрыто лесами. Крупнейшие лесные массивы сосредоточены в округе Данг. Несмотря на это, в штате есть четыре национальных парка, один из которых, Гирский лес, является последним местом обитания азиатского льва. Другие национальные парки: Вансда, Велавадар и морской парк залива Кач. Имеется также несколько заповедников.

История 
Гуджаратская династия Соланки правила землями современного штата с 960 по 1243 годы. Гуджарат был важным центром торговли на Индийском океане, а его столица, город Патан — одним из крупнейших городов Индии того времени с населением около 100 тыс. человек (в 1000 году). Известный гуджаратский храм Сомнатх был разрушен в 1026 году Махмудом Газневи.

После 1243 года Соланки потеряли контроль над территорией Гуджарата, в этот период стала особенно выделяться династия Вагхела из города Дхолка. В 1292 году Вагхелы слились с династией Ядавов, правившей в Даулатабаде. Несмотря на краткий срок правления Вагхелов (76 лет), два правителя династии: Вирдхавал и Вишалдев добились успехов в процветании и стабильности региона; в этот период были построены многие храмы. 
Правитель Карандев был последним индуистским правителем Гуджарата, он потерпел поражение в битве с Алауддином Хилджи, пришедшим из Дели в 1297 году. Это поражение стало началом долгого правления мусульман и потерей раджпутских династий контроля над этими землями.

До того как окончательно обосноваться здесь в 1298 году, мусульмане лишь имели случайные контакты с этой частью Индии, они прибывали сюда главным образом как мореплаватели и торговцы. Обоснование двух маленьких населённых пунктов, миссионерская деятельность и последующие завоевания послужили началом мусульманского правления в Гуджарате, которое продолжалось почти 400 лет, до завоевания этих территорий маратхами в первой половине XVIII века. В начале XV века был основан самостоятельный Гуджаратский султанат.

Первыми европейцами, обосновавшимися в этих местах, были португальцы, которые приобрели несколько анклавов на побережье, включая Даман и Диу, Дадра и Нагар-Хавели. 
Британская Ост-Индская компания обосновала завод в Сурате в 1614 году, однако с приобретением Бомбея в 1668 году он потерял своё значение. 
Лидер маратхов Шиваджи атаковал город между 1664 и 1679 годами и грабил его 3 раза. Это послужило началом правления маратхов в Гуджарате. 
Британская Ост-Индская компания смогла установить контроль над большей частью Гуджарата лишь в начале XIX века в ходе Второй англо-маратхской войны (1803—1805).

Многие местные правители заключили с англичанами сепаратный мир, признав британский суверенитет в обмен на местное самоуправление; Гуджарат стал частью Бомбейского президентства, за исключением района Барода. На протяжении XIX и XX веков большая часть современного штата делилась на несколько сотен маленьких самоуправляющихся княжеств, лишь некоторые районы напрямую подчинялись британцам.

Гуджарат сыграл важную роль в борьбе за независимость Индии. Многие видные деятели борьбы, включая Махатму Ганди, происходят именно из Гуджарата. На момент получения независимости страны в 1947 году Гуджарат являлся частью штата Бомбей. 
1 мая 1960 года Бомбей был разделён по языковому признаку на 2 штата: гуджаратиязычный Гуджарат (на севере) и маратхиязычный Махараштра (на юге). Первоначально столицей Гуджарата был город Ахмадабад, однако в 1970 году столица была перемещена в Гандинагар.

26 января 2001 года Гуджарат пострадал от сильного землетрясения. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 8:46 по местному времени и продолжалось более 2 минут, эпицентр находился в округе Кач. Эти события унесли жизни около 20 тыс. человек, более 160 тыс. были ранены, более 600 тыс. остались без крова.

Административное деление 

Во время формирования штата из северной части штата Бомбей в 1960 году, он подразделялся на 17 округов. Со временем были образованы несколько дополнительных округов, и сейчас их число равняется 26.

Население 
По данным переписи 2011 года, население штата составляло 60 383 628 человек. Плотность населения — 308,04 чел./км², сравнительно небольшая по сравнению с другими штатами страны. Около 88,6 % населения Гуджарата — индуисты, 9,7 % исповедуют ислам, 1 % — джайнизм, 0,5 % — христианство, около 0,1 % — сикхизм и 0,05 % — буддизм.

Наиболее распространённым языком штата является гуджарати, который является родным для 84,48 % населения. Другие языки включают: бхили (4,75 %), хинди (4,72 %), синдхи (1,89 %), маратхи (1,51 %), урду (1,09 %), конкани (0,38 %). Урду распространён среди мусульман штата. На Маратхи говорят главным образом в городах вблизи границы с Махараштрой, в Сурате и Вадодаре.

Динамика численности населения:
 1951: 16 263 000 чел.
 1961: 20 633 000 чел.
 1971: 26 697 000 чел.
 1981: 34 086 000 чел.
 1991: 41 310 000 чел.
 2001: 50 671 000 чел.
 2011: 60 383 628 чел.
Крупные города:
 Ахмадабад: 6 352 254 чел.
 Сурат: 4 462 002 чел.
 Вадодара: 1 822 221 чел.
 Раджкот: 1 390 640 чел.
 Бхавнагар: 605 882 чел.
 Джамнагар: 600 943 чел.
 Джунагадх: 320 250 чел.

Язык и литература 
Гуджарати — наиболее распространённый язык штата Гуджарат, относится к индоарийской группе индоевропейской языковой семьи. Так же, как и другие индоарийские языки, гуджарати развился из санскрита; наряду с синдхи и цыганским, гуджарати относится к наиболее западным языкам своей группы. На этом языке говорят более 46 млн человек, что делает его 26-м самым распространённым в мире. Гуджарати был родным языком «отца Индии» — Махатмы Ганди и «отца Пакистана» — Мухаммада Али Джинна.
Как и многие другие языки Индии, гуджарати имеет свой собственный алфавит, главным отличием которого от деванагари является отсутствие горизонтальной черты, к которой крепятся буквы.

Гуджаратская литература имеет почти тысячелетнюю историю. Наиболее известны такие авторы, как: Ачарья Хемачандра, Нарсинх Мехта, Мирабай, Акхо, Премананд Бхатт, Шамаль Бхатт, Даярам, Далпатрам, Нармад, Говардханрам Трипатхи, Ганхиджи, Умашанкар Джоши, Суреш Джоши, Панналал Пател, Раджендра Кешавлал Шах.

Политика 
Бхаратия Джаната Парти находится у власти в штате с 2001 года Многие партийные функционеры, включая главного министра Нарендру Моди, обвинялись в невмешательстве во время антимусульманских беспорядков, в которых по разным оценкам погибло 1-3 тыс. мусульман (мусульмане составляют около 30 % населения штата). В результате позиции партии в штате несколько ослабли — на выборах в Лок Сабху 2004 года она получила 14 мест в парламенте от Гуджарата против 12 у Индийского Национального Конгресса, в то время как в 1999 году получила все 26.

Список губернаторов:
 1960—1965: Мехди Наваз Джунг
 1965—1967: Нитянанд Канунго
 1967: П. Н. Бхагвати
 1967—1973: Шриман Нараян
 1973: П. Н. Бхагвати (второй срок)
 1973—1978: Камбантходатх Кунхан Вишванатхам
 1978—1983: Шарада Мукхерджи
 1983—1984: Кижекетхил Мэтью Чанди
 1984—1986: Брадж Кумар Неру
 1986—1990: Рам Кришна Триведи
 1990: Махипал Шастри
 1990—1995: Саруп Сингх
 1995—1996: Нареш Чандра
 1996—1998: Кришна Пал Сингх
 1998—1999: Аншуман Сингх
 1999: К. Г. Балакришнан
 1999—2003: Сундер Сингх Бхандари
 2003—2004: Кайлашпати Мишра
 2004: Балрам Джахар
 2004 — : Навал Кишоре Шарма

Экономика

Сельское хозяйство 
Гуджарат является основным в Индии производителем табака, хлопка и арахиса. Среди других культур стоит выделить также рис, пшеницу, просо и кукурузу. Посевные площади составляют почти половину от общей площади штата.
Кроме того, имея развитое молочное животноводство, Гуджарат является крупнейшим в Индии производителем молока.
Как и в большей части Индии, начиная с 60-х годов XX века важную роль в сельском хозяйстве штата играет орошение за счёт подземных вод. Однако, в последние годы специалисты прогнозируют истощение запасов воды, уже много лет наблюдая понижение уровня грунтовых вод, что может привести к катастрофическим последствиям.

Транспорт 
В Гуджарате имеется 10 аэропортов, все они за исключением международного аэропорта имени Сардара Валлаббхай Патела, принимают только местные рейсы. Железнодорожный вокзал города Вадодара является самым загруженным в штате и четвёртым по загруженности в Индии, расположен на главной ветке Мумбаи — Дели. Другие важные железнодорожные станции находятся в городах: Сурат, Ахмадабад и Раджкот. Автобусное сообщение в штате обеспечивает компания GSRTC (Gujarat State Road Transport Corporation). Распространённым общественным транспортом являются также авторикши.

Культура 
Музеи штата находятся под управлением Департамента музеев, который размещается в главном музее Вадодары (Baroda Museum & Picture Gallery). Этот музей был основан в 1894 году, содержит в себе богатую коллекцию живописи, скульптуры, объектов этнографии и этнологии. Другие музеи штата включают:
 The Gandhi Smarak Sangrahalaya
 Calico Museum of Textiles
 The Vadodara Museum
 Maharaja Fatehsingh Museum
 The Gandhi Museum
 The Watson Museum и др.

Гуджаратская киноиндустрия — одна из крупнейших среди регионов страны, берёт своё начало в 1932 году с выпуском фильма «Narsinh Mehta».

Достопримечательности 

Среди достопримечательностей штата стоит отметить храм Дваракадиши, расположенный в городе Дварка, на крайнем западе полуострова Катхиявар. Дварка считается одним из священных городов индуистов. Множество джайнистских храмов расположены в городе Палитана, в 51 км к юго-западу от Бхавнагара. Интересен храм Шивы Сомнатх, и множество других храмовых комплексов Гуджарата.
В штате также расположено несколько исторических памятников индийской цивилизации, такие как руины городов Лотхал и Дхолавира.
Главный музей штата находится в городе Вадодара и включает в себя картинную галерею.

Образование 

Высшие учебные заведения штата включают:
  Gujarat University (Ахмадабад)
 Centre for Environmental Planning and Technology University (Ахмадабад)
 Gujarat Technological University (Ахмадабад)
 Indian Institute of Management Ahmedabad
 Central Salt and Marine Chemicals Research Institute (Бхавнагар)
 Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology (Сурат)
 National Institute of Design (Ахмадабад)
 Veer Narmad South Gujarat University (Сурат)
 Saurashtra University (Раджкот)
 Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural University (Паланпур)
 Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology (Гандинагар) и др.

См. также 
 Ахъяна

Примечания

Ссылки 
 Official portal of Gujarat Government

История штата
 History of Gujarat
 
 

Прочая информация
 
 Directory of Cities and Towns in Gujarat
 An organization of Minnesota Gujaratis

 
Административные единицы, образованные в 1960 году
Появились в 1960 году в Индии